Saphire, auch: Sapphire, dt.: Saphir ist die Bezeichnung für:

die geographischen Objekte:
 Saphire (St. Lucia), Siedlung in Saint Lucia
 Saphire Blue, Bergwerk in Simbabwe ()
 Saphire Mine, Bergwerk in den Vereinigten Staaten ()

die Personen:
 Diane G. Saphire ()
 Erica Ollmann Saphire ()
 Rick Saphire ()
 Shelley Ray Saphire ()

das Schiffswrack
 HMS Saphire, Neufundland ()

die Abkürzungen: 
 SAPHIRE: scintillator avalanche photoconductor with high resolution emitter readout ()
 SAPHIRE: Systems Analysis Programs for Hands-on Integrated Reliability Evaluations ()